Die Flüchtigen ist die Bezeichnung für:

 Die Flüchtigen (1986), französischer Film von Francis Veber (Originaltitel: Les fugitifs)
 Die Flüchtigen (2003), französischer Film von André Téchiné (Originaltitel: Les égarés)